

Carriera
Ha giocato in Eredivisie con Roda e ; con quest'ultima squadra ha giocato anche in UEFA Europa League e in UEFA Champions League.

A fine stagione 2021/22 dopo 9 stagioni e oltre 250 partite con l'Utrecht si ritira.

Altri progetti

Collegamenti esterni